Christian Friedrich Franckenstein (1736-1811) – pedagogo, filologo e storico tedesco
 Clemens von Franckenstein (1875-1942) – compositore tedesco
 Georg Arbogast von und zu Franckenstein (1825-1890) – politico tedesco
 Jacob August Franckenstein (1689-1733) – giurista tedesco
 Johann Karl von und zu Franckenstein (1858-1913) – politico tedesco
 Moritz von und zu Franckenstein (1869-1931) – politico tedesco

Altro 
 Casata dei Franckenstein – nobile famiglia tedesca, originaria della Franconia